Astronomia: (14) Irene, asteroide del cinturó principal
 Biografies:
 Irene d'Atenes, emperadriu romana d'Orient (752 - 803)
 Irene Ducas, emperadriu romana d'Orient, esposa d'Aleix I Comnè (1066 - 1133)
 Irene d'Hongria, emperadriu romana d'Orient, filla de Ladislau I d'Hongria (1088-1134)
 Eudòxia Làscaris (1241 - 1308), coneguda com a Irene a la Corona d'Aragó.
 Irene de Hessen-Darmstadt, princesa de Prússia (1866 - 1953)
 Irene dels Països Baixos, duquessa de Parma (1939)
 Mitologia: Irene (Hores), una de les Hores
 Toponímia: Irene (Dakota del Sud), localitat de l'estat de Dakota del Sud
 ''Miscel·lània:
 Irene (pel·lícula), pel·lícula del 1940 nominada als Oscar.
 Irene (grup de música), grup suec de música indie 
 Irene, òpera escrita pel compositor alemany Franz Huber